Le championnat du monde de snooker 1987 a lieu du 18 avril au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (18) 
18 centuries ont été marqués durant le tournoi final. Le 127 de Steve Davis est le moins élevé des meilleurs breaks par édition du championnat du monde de l'ère moderne.
 127 Steve Davis
 119, 114 Jimmy White
 112 Rex Williams
 109, 106, 105, 102 Neal Foulds
 108, 102, 101 Joe Johnson
 105, 103 Mike Hallett
 103 Stephen Hendry
 103 Steve Longworth
 101 John Virgo
 100 Tony Meo
 100 Ray Reardon

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

1987
Snooker
Snooker 1987
Sport en Angleterre en 1987
Snooker en 1987
Sport en avril 1987
Sport en mai 1987